Кричим може да се отнася за:
 Кричим – град (от 1969) в Община Кричим, област Пловдив;
 Кричим – община в Област Пловдив;
 „Кричим“ – дворец в Община Стамболийски;
 „Кричим“ – държавно ловно стопанство;
 „Кричим“ – защитена местност е землището на село Куртово Конаре;
 „Кричим“ – язовир в Южна България;
 „Кричим“ – ВЕЦ в Южна България;
 Гара Кричим – бивше село, преобразувано (1964) в град (обикновено наричан само Кричим), преименуван на Нови Кричим (1969);
 Нови Кричим – бивше (до 1979) име на град Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив (понякога наричан постарому Кричим).

Вижте също 
 Кричимски манастир